El término güira puede referirse a:

 Güira, localidad venezolana.
 Güira, un árbol americano de la familia de las Bignoniáceas.
 Güira, un instrumento musical.